Риу-Пирасикаба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Итабира. Население составляет 14 479 человек на 2006 год. Занимает площадь 370,355 км². Плотность населения — 39,1 чел./км².

История 
Город основан 29 сентября 1713 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 67.148.659,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.688,17 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,735 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории RP.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс